

Жайсан — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Жайсан — село, Шуський район, Жамбильська область

Див. також 
 Яйсан